Les comtes Piovene sont une famille patricienne de Venise, originaire de Piovene Rocchette près de Vicence. Elle fut agrégée pour 100 000 ducats à la noblesse vénitienne par la Part, prise au pregadi du . Leur titre comtal fut reconnu en . Elle donna un grand nombre de commandants militaires, hommes politique et ambassadeurs, entre eux :
Guido Piovene, seigneur de Drosia, qui obtint au  obtint pour soi et ses descendants différentes prérogatives en servant des souverains étrangers, tels les ducs de Savoie, les rois de la France et l'empereur Charles Quint.

Après la chute de la République, par Résolution souveraine le gouvernement impérial autrichien du  et du  la noblesse de la famille est reconnue, ainsi que leur dignité de comptes de l'empire d'Autriche. Une branche collatérale de cette famille, pas agrégée au patriciat vénitien mais inscrit au Conseil des nobles de Vicence, obtint la confirmation de sa propre noblesse par R.S. du ,  et .

Les armes des Piovene se composent d'un Lion d'argent couronné de même en champ de gueules.

Palais de Venise 
Palais Soranzo Piovene

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien